Васи́лий Богда́нов:
 Богданов, Василий Васильевич (1932—2020) — советский и российский конструктор.
 Богданов, Василий Дмитриевич (1907—1976) — начальник Московско-Киевской железной дороги, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Богданов, Василий Ефремович (1926—2007) — советский работник строительной отрасли.
 Богданов, Василий Иванович (1837—1886) — русский поэт.
 Богданов, Василий Николаевич (1913—1970) — депутат Верховного Совета СССР 1 созыва.
 Богданов, Василий Семёнович (1923—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Богданов, Василий Степанович (род. 1947) — учёный в области технологии производства строительных материалов, доктор технических наук, профессор.